Corniolo – arbusto dal nome scientifico di Cornus mas
Corniolo – frazione del comune italiano di Santa Sofia, Emilia-Romagna
Corniolo – località del comune italiano di Sambuca Pistoiese, Toscana
Repubblica partigiana del Corniolo – repubblica partigiana del 1944, nota anche come "Dipartimento del Corniolo"
 Corniolo – bersaglio tronco-conico della lunghezza di 50 cm, utilizzato da secoli al Palio della Balestra di Sansepolcro e Gubbio